Aeroport de Roma-Fiumicino aeroport comercial, civil i militar que dona servei a Roma a Fiumicino
 Aeroport de Roma-Ciampino aeroport comercial, civil i militar que dona servei a Roma a Ciampino